Vivarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Vivarelli (1919–1986), Schweizer Bildhauer, Maler und Grafik-Designer
 Debora Vivarelli (* 1993), italienische Tischtennisspielerin
 Jorio Vivarelli (Iorio Vivarelli; 1922–2008), italienischer Künstler
 Piero Vivarelli (1927–2010), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Roberto Vivarelli (1929–2014), italienischer Historiker